Хершипарк-арена (, первоначально «Херши Спортс-арена» ()) — многофункциональный крытый спортивный комплекс, расположенный в Херши (штат Пенсильвания, США). Вместимость арены составляет 7286 человек для хоккейных матчей и 8000 включая стоячие места. Арена была построена в 1936 году и называлась «Херши Спортс-арена».

«Хершипарк-арена» использовалась как домашняя площадка хоккейной командой «Херши Беарс» из Американской хоккейной лиги до 2002 года, когда клуб переехал в новый  (10 500 человек). Однако команда до сих пор использует арену в качестве тренировочной. Арена принимала несколько выставочных игр НХЛ, принимала 18 финалов Кубка Колдера и 3 матча всех звёзд АХЛ. В настоящее время в «Хершипарк-арене» проводят свои домашние игры хоккейные команды колледжа Лебанон-Уэлли и Университета Шипперсбурга. Осенью и зимой на выходных арена используется как каток.

«Хершипарк-арена» принимала несколько баскетбольных игр. 2 марта 1962 года центровой «Филадельфии Уорриорз» Уилт Чемберлен забил 100 очков в игре против «Нью-Йорк Никс», установив рекорд НБА не побитый до сих пор.

На арене также проходят музыкальные концерты, ледовые шоу, боксёрские поединки, теннисные матчи и шоу рестлинга, включая ппв шоу WWF In Your House в 1995 году.

13 октября 1953 года на арене отпраздновал свой день рождения Президент США Дуайт Эйзенхауэр, чья ферма и «Белый Дом на выходные» был расположен рядом с Геттесбургом.

Примечания

Ссылки 
 Hersheypark Arena Official Website
 Hershey Bears Official Website
 Lebanon Valley College Flying Dutchmen Ice Hockey
 Shippensburg University Raiders Ice Hockey 
 «1936-2002: HersheyPark Arena’s Sixty-Six Years as Home to Hershey Bears Hockey»
 «The 1938-39 Philadelphia-Hershey Hockey Wars»

Спортивные сооружения Пенсильвании
Здания и сооружения, построенные в 1936 году в США
Херши
Стадионы, построенные в 1936 году